Châlons kan verwijzen naar verschillende gemeenten in Frankrijk:
Châlons (Isère), vanaf 2013 : Chalon
Châlons-du-Maine, Mayenne
Châlons-en-Champagne (vroeger Châlons-sur-Marne), Marne
Châlons-sur-Vesle, Marne

Zie ook
Chalon